Název Knížecí má více míst: 
 Knížecí (Velký Šenov) – část obce Velký Šenov v okrese Děčín
 ulice v Ostravě
 ulice ve Šluknově

Slovo Knížecí je dále obsaženo například v názvech: 
 Knížecí Pláně zaniklá ves poblíž Prachatic
 Knížecí dvůr, Mělník
 Knížecí dům, muzeum a galerie v Moravském Krumlově
 Knížecí rybník (též Kněžský rybník) v Zárybničné Lhotě v Táboře
 Knížecí studánky – hájovna a pramen v Brských lesích nedaleko Voznice

Související články 
 Na Knížecí